Boris Pretnar (né le 8 avril 1978 à Bled en Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Carrière de joueur
Il commence sa carrière en 1997 au HK Jesenice en Ligue Slovène. Il évolue toujours dans ce club.

Carrière internationale
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales séniors depuis 2003.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || HK Jesenice || Alpenliga   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 1998-1999 || HK Jesenice || Ligue Slovène   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 1999-2000 || HK Jesenice || Alpenliga   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2000-2001 || HK Jesenice|| Interliga ||18||3||8||11||28||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 2000-2001 || HK Jesenice || Ligue Slovène ||25||12||17||29||38||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2001-2002 || HK Jesenice ||Interliga ||14||4||3||7||12||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 2001-2002 || HK Jesenice ||Ligue Slovène ||14||7||9||16||22||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2002-2003 || HK Jesenice ||Interliga ||15||4||7||11||22||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 2002-2003 || HK Jesenice ||Ligue Slovène ||25||15||22||37||94||5|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2003-2004 || HK Jesenice||Interliga ||16||4||4||8||10||7||2||1||3||18 
|- 
| 2003-2004 || HK Jesenice ||Ligue Slovène ||14||4||4||8||18||4||1||2||3||4
|-
| 2004-2005 || HK Jesenice||Interliga ||20||1||5||6||4||  ||   ||   ||   ||   
|- 
| 2004-2005 ||HK Jesenice || Ligue Slovène ||22||6||11||17||14|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice ||Interliga ||22||6||10||16||31||6||1||4||5||10
|- 
| 2005-2006 ||HK Jesenice || Ligue Slovène ||24||17||18||35||20|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || EBEL ||55||6||8||14||44||  ||   ||   ||   ||  
|- 
| 2007-2008 ||HK Jesenice || Ligue Slovène ||0||0||0||0||0||8||5||1||6||10
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || EBEL ||42||2||2||4||28||2||1||0||1||2
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || EBEL ||32 ||0 ||3 ||3 ||10 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || VST Völkermarkt || D4 autrichienne  || || 14 || 22 || 36 || 10 ||0 || || || |||| ||

Références

Naissance en avril 1978
Naissance à Bled
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Attaquant de hockey sur glace